Östra Nottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Nottjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Östra Nottjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (19 ha)

Se även
Nottjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn